Carl Semper ist der Name folgender Personen:

 Carl Semper (1832–1893), deutscher Naturforscher, siehe Karl Semper
 Carl Semper (Landrat) (1870–1962), deutscher Ministerialbeamter, Landrat des Kreis Wittlich